Geraldo – variante del nome proprio di persona italiano maschile Giraldo
 Geraldo (Geraldo Cleofas Dias Alves) – ex calciatore brasiliano
 Geraldo (Geraldo Guimarães Ramos) – ex calciatore brasiliano
 Geraldo (Geraldo José da Silva) – ex calciatore brasiliano
 Geraldo (Geraldo Pereira) – ex calciatore brasiliano
 Geraldo (Geraldo Scotto) – ex calciatore brasiliano
 Hermenegildo da Costa, detto Geraldo – calciatore angolano

Pagine correlate 
Gerald
Giraldo (disambigua)